Кременец:

Топонимы

Белоруссия 
 Кременец — деревня в Янушковичском сельсовете Логойского района Минской области.

Болгария 
 Кременец () — село в общине Момчилград Кырджалийской области.

Польша 
 Кременец — село в Намыслувском повяте Опольского воеводства.

Россия 
 Кременец — село в составе сельского поселения «Деревня Авдеевка» Хвастовичского района Калужской области.
 Кременец — город в составе княжества Московского, в котором во времена Великого стояния на Угре располагалась ставка Великого князя Московского Ивана III. В настоящее время — село Кременское Медынского района Калужской области.

Украина 
 Кременец () — город районного значения в Тернопольской области, административный центр Кременецкого района.
 Кременец — посёлок в Марьинском районе Донецкой области.
 Кременец — село в Рожищенском районе Волынской области.
 Кременец — гора в городе Изюме в Харьковской области Украины, высота 218 метров над уровнем моря.
 Кременец — гора в Карпатах, наивысшая точка Буковских Врхов, на вершине которой пересекаются государственные границы Польши, Словакии и Украины, высота 1221 метр над уровнем моря.

Прочее 
 U705 «Кременец» — спасательное буксирное судно проекта 714, построенное в 1982—1983 гг. для ВМФ СССР и в 1997 году перешедшее в состав ВМС Украины.